Francisco de Asís Alfonso Jaime Cristóbal Víctor José Gonzalo Cecilio de Borbón y Martínez-Bordiú (ur. 25 kwietnia 1972 w Madrycie, zm. 7 lutego 1984 w Pampelunie) – tytularny książę Bretanii i Burgundii z rodu Burbonów, starszy brat obecnego legitymistycznego pretendenta do tronu Francji – Louis Alphonse'a de Bourbon (Ludwika XX).

Życiorys 
Książę Francisco de Asís przyszedł na świat 25 kwietnia 1972 roku w Madrycie jako pierwszy syn Alfonso Jaimego de Borbón, księcia Andegawenii i Kadyksu (syn Jaimego de Borbón), i Marii del Carmen Martínez-Bordiú y Franco (wnuczki generała Franco).

13 października 1973 roku od swojego ojca, księcia Kadyksu, otrzymał tytuł księcia Bretanii. Po śmierci swego dziadka w 1975 roku został dziedzicem pretensji swojego ojca do tronu Francji, czyli w oczach legitymistów delfinem Francji. Otrzymał z tej okazji tytuł księcia Burgundii. Rodzice księcia już od roku 1979 żyli w separacji, doprowadzając ostatecznie w 1982 roku do rozwodu (Kościół uzna ich małżeństwo za nieważne dopiero za cztery lata). Od tego czasu opiekę nad synami sprawował wyłącznie ojciec chłopców - książę Alfons.

Książę Francisco de Asís zmarł 7 lutego 1984 roku w szpitalu w Pampelunie na skutek ran odniesionych w wypadku samochodowym. Wraz z ojcem i bratem wracali z zimowych ferii w Pirenejach. Ich samochód zderzył się z ciężarówką. Brat spędził w szpitalu miesiąc, zaś ojciec przeszedł sześć skomplikowanych operacji.

Burbonowie hiszpańscy
Urodzeni w 1972
Zmarli w 1984
Hiszpańskie ofiary wypadków drogowych
Ludzie urodzeni w Madrycie